Svojkovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Svojkovice, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Svojkovice, comune del distretto di Rokycany, nella regione di Plzeň